Marjolaine Louveau est une danseuse française issue d'une famille d'artistes (monteurs de chapiteaux, peintres, dessinateurs, musiciens). Imprégnée viscéralement, elle se dirige vers le mouvement.

Elle fait des études de dessin et d'audio-visuel à l'école Saint-Sulpice de Paris. En 1996, elle s'initie aux percussions avec Adama Kouma (percussionniste sénégalais, soliste et musicien de Guem et Zaka). Elle s'intéresse notamment aux effets des vibrations sonores sur le corps. Elle commence la danse en 1998, par le biais de la danse africaine, au studio Peter Goss à Paris avec Jean Dessouza.

Elle intègre ensuite l'école de formation en danse, à 18 ans, au studio Harmonic à Paris. Elle y étudie en particulier la technique classique avec Christiane Sturnick et Wayne Byars, la danse jazz avec Bruno Collinet, la danse contemporaine avec Nathalie Pubellier et Corinne Lanselle.

En parallèle, elle étudie la danse africaine avec Norma Claire et Germaine Acogny, la capoeira avec Maestro Dila-Ho au Brésil et le tai-chi-chuan au centre Stévanovitch.

Sa carrière de danseuse commence en 2000 lors de l'ouverture du festival de Monaco avec les Ballets de Monte-Carlo, dans la pièce Techno Ballet.

Depuis 2001, elle est assistante et danseuse interprète de la compagnie L'Estampe, basée à Paris (chorégraphe Nathalie Pubellier).

Elle entre à l'Opéra de Paris en 2002, en tant que danseuse et mime (Garnier et Bastille, tournées à Caen et New York). Elle travaille avec des chorégraphes contemporains comme Laura Scotzi, Arco Renz et Édouard Lock, ainsi que des metteurs en scènes comme Robert Carsen, Luc Bondy et La Fura dels Baus.

En 2004, elle obtient son diplôme d'État en danse contemporaine au Centre national de la danse à Paris.

Depuis 2005, elle devient juge fédérale à la Fédération française de danse et chorégraphie pour les Jeunes Espoirs de la Danse 2009, région PACA.

Elle danse pour Gao Xingjian (prix Nobel de littérature, cinéaste et peintre), participe à la réalisation du court métrage Après le déluge, autour de ses œuvres, présenté à Barcelone et à l'Institut national de l'histoire de l'art en 2008 à Paris.

En 2007 elle monte sa compagnie, Planète Éole, basée à Paris.

Principales chorégraphies
 2002 : Corps et temps et Les Sens (Pontoise)
 2007 : Kit-Utilisateur (Bruxelles)
 2008 : Trajectoires de rêves et Les Différences (Paris)
 2009 : La Montagne de l'âme, adaptation de l'œuvre de Gao Xingjian

Liens externes 
 Site de la compagnie Planète Éole

Danseuse française du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)